Ballesteros heißen die Orte
 Ballesteros (Cagayan) auf den Philippinen
 San Sebastián de los Ballesteros in der spanischen Provinz Córdoba
 Ballesteros (Argentinien) in der argentinischen Provinz Córdoba

Ballesteros ist der Familienname folgender Personen:
 Carlos Ballesteros (1935–2011), spanischer Schauspieler und Theaterregisseur
 Enrique Ballestrero (1905–1969), uruguayischer Fußballtorwart
 Francisco Ballesteros (1770–1832), spanischer General
 Héctor Ballesteros (* 1981), kolumbianischer Gewichtheber
 Jorge Eduardo Ballesteros (* 1976), mexikanischer Skirennläufer
 Juan Rodríguez Ballesteros (1738–1818), Gouverneur von Chile
 Maria Ballesteros (* 1924), philippinische Schauspielerin
 María Ballesteros (Schwimmerin) (* 1956), mexikanische Schwimmerin
 María Ballesteros (* 1981), spanische Schauspielerin
 Mario Ballesteros, mexikanischer Fußballspieler
 Sandra Ballesteros (* 1961), argentinische Schauspielerin
 Sergio Martínez Ballesteros (* 1975) spanischer Fußballspieler
 Severiano Ballesteros (1957–2011), spanischer Golfspieler

Siehe auch:
 Ballestrero